Fuhsekanal ist der Name folgender, künstlich angelegter Gewässer:

 Fuhsekanal (Celle) (auch Aller-Fuhsekanal), ein verbindendes Gewässer zwischen den Flüssen Fuhse und Aller im Landkreis Celle in Niedersachsen.
 Fuhsekanal (Braunschweig), ein im 18. Jahrhundert zum Torftransport gestochener Kanal.